Emiel Rogiers – ciclista belga
 Pietro Rogiers – trovatore alverniate attivo nel 1160-1180
 Roby Rogiers – cestista belga
 Rudy Rogiers – ex ciclista su strada belga
 Xavier Rogiers – chirurgo belga